Sachsenring (fabryka) – fabryka części dla przemysłu motoryzacyjnego w Zwickau w Niemczech
 Sachsenring (tor) – tor wyścigowy w Niemczech